Ванда Альбрехт урождённая Ванда Диджюлите (11 мая 1881, Грижионеле (ныне Аникщяйский район Литвы) — 27 февраля 1941, Паневежис) — литовская , , , , политический деятель.

Биография 
Родилась в семье писательницы Людвики и политика Станислава Диджюльене. С 1896 года жила с матерью в Елгаве.

В 1901 году окончил женскую гимназию. С 1902 года сотрудничал в газете «Darbininkų balsas». В 1903 году поступила на филологический факультет Бернского университета, где познакомилась и вышла в 1903 году замуж за революционера Винца Мицкявичюса-Капсукаса и вернулась на родину. В 1904—1905 годах. работал в журналах «Драугас» (1906) и «Дарбининкас» (1908) сотрудничала с газетой «Вильнюсские новости» (1910) и др.

Участвовала со своим мужем в революции 1905—1907 годов.

В 1907 году после ареста мужа, ей удалось скрыться. В 1912 году окончил художественное училище в Санкт-Петербурге, затем стоматологические курсы. Во время учёбы занималась агитацией среди литовских рабочих Путиловского завода, была членом Общества студентов Литвы, участвовала в литературных и художественных кружках, выступала на вечерах и спектаклях, сотрудничала с литовской и русской прессой.

В 1913 году с дочкой, болевшей туберкулёзом переехала в Крым. Во время Первой мировой войны жила в Ялте, в 1916—1917 годах работала врачом и начальником Литовского санатория.

В Ялте дружила с А. П. Чеховым и М. П. Чеховой. В 1927 году у неё гостил М. А. Булгаков.

Вышла в 1920 году замуж за композитора Георга фон Альбрехта. В Ялте родилась их дочь Людвика, которая не дожив до 2-х лет, умерла от туберкулёза. После её смерти супруги развелись.

В 1933 году Ванда переехала в Литву. Работала стоматологом в Паневежисе

В 1941 году по доносу, что она жена коммуниста Винца Мицкявичюса-Капсукаса, была арестована немецкими оккупантами, обвинена в шпионаже и расстреляна в лесу Кайзерлинг, где была похоронена в общей могиле.

Творчество 
Дебютировала в 1902 г. Сотрудничала с изданиями «Naujienose», «Ūkininke», «Varpe», «Darbininkų balse», «Drauge» (1904—1905), «Darbininke» (1906), «Naujojoje gadynėje» (1906), «Vilniaus žiniose» (1908), «Visuomenėje» (1910).

Автор стихов и рассказов на литовском и русском языках, которые, в основном, публиковались в периодических изданиях. Собирала и в 1904 г. издала сборник пословиц, сказок и песен.

Публиковала свои литературные произведения в ялтинской прессе на русском языке под псевдонимом Чужая (Светима). Переводила с русского языка прозаические и драматические произведения.

Ссылки 
 Vanda DIDŽIULYTĖ
 Судьба, опалённая Ялтой

Литовские поэты
Литовские писатели
Расстрелянные в Литве
Революционерки Российской империи
Поэтессы Литвы
Умершие в Паневежисе